AMPL — международная научная конференция.
 AMPL — язык программирования высокого уровня.